Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987 wurde am 4. und 5. September 1987 im Olympiastadion der italienischen Hauptstadt Rom ausgetragen.

Die Weitspringer aus den Vereinigten Staaten errangen in diesem Wettbewerb mit Gold und Bronze zwei Medaillen. Weltmeister wurde der Titelverteidiger und vierfache Olympiasieger von 1984 (100 Meter / 200 Meter / 4 × 100 m / Weitsprung) Carl Lewis. Bei diesen Weltmeisterschaften verteidigte Lewis auch seine beiden WM-Titel mit der US-amerikanischen Sprintstaffel und über 100 Meter. Den zweiten Platz belegte der amtierende Europameister und Europarekordinhaber Robert Emmijan aus der Sowjetunion. Bronze ging an Larry Myricks.

Versuchte Manipulation durch Kampfrichter 
Der Italiener Giovanni Evangelisti brachte sich mit seinem letzten – mit 8,38 m gemessenen – Sprung zunächst auf den Bronzeplatz und verdrängte damit den US-Amerikaner Larry Myricks, der zuvor mit 8,33 m hinter Carl Lewis und Robert Emmijan den dritten Rang belegt hatte. Evangelisti wurde daher zunächst mit der Bronzemedaille ausgezeichnet.

Durch Computerauswertungen, unter anderem des Deutschen Helmar Hommel, stellte sich im Nachhinein heraus, dass Evangelistis letzter Sprung maximal 7,80 m betragen haben konnte, sodass nun von einer bewussten Fehlentscheidung der Kampfrichter zugunsten ihres Landsmannes Evangelisti ausgegangen wurde. Der wohl unbeteiligte Evangelisti wurde nachträglich mit seinem real besten Sprung von 8,19 m auf Platz vier gewertet, während Myricks die Bronzemedaille erhielt.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Weltmeister Carl Lewis verbesserte seine eigenen WM-Rekord im Finale am 5. September um zwölf Zentimeter auf 8,67 m.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den jeweils besten Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
4. September 1987

38 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 7,75 m und war wohl etwas zu niedrig angesetzt, denn siebzehn Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt), womit das Finalfeld deutlich größer war als bei der üblicherweise angesetzten Zahl von zwölf Springern.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
5. September 1987

Weblinks 
 IAAF World Championships in Athletics, 2nd IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 27. März 2020
 Men Long Jump Athletics II World Championship Rome (ITA) 1987 auf todor66.com (englisch), abgerufen am 27. März 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Long Jump, Rome 1987 (PDF 10,3 MB, S. 171), englisch, abgerufen am 27. März 2020

Video 
 Carl Lewis Long Jump Gold:8.67m.Rome,1987 World Championships auf youtube.com, abgerufen am 27. März 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Weitsprung der Manner